Consejo General Vasco  o Consell General Basc , institució preautonòmica abans de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia del País Basc de 1979
 Cavitat gastrovascular, òrgan primari de sistemes digestius i vasculars en els cnidaris i els platihelmints